

Patronyme 

 Francesco Apostoli (1755-1816), littérateur vénitien ;
 Fred Apostoli (1913-1973) : boxeur américain ;
 Julia Apostoli (1964- ) :  joueuse de tennis soviétique naturalisée grecque ;
 Maestro dei dodici apostoli (v. 1520-v. 1575) : peintre italien anonyme.

Toponymes 

 Agii Apostoli : îlot inhabité situé au nord de la côte ouest de la Crète
 Église Santi Apostoli : église catholique de Venise en Italie
 Piazza Santi Apostoli : place de Rome
 Rio dei Santi Apostoli : canal de Venise